Iotonchus är ett släkte av rundmaskar. Iotonchus ingår i familjen Iotonchusidae. 

Iotonchus är enda släktet i familjen Iotonchusidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Iotonchus